Инфа́нт, женская форма инфа́нта (, , от  — дитя) — титул принцев и принцесс королевских домов Испании и Португалии (до ликвидации португальской монархии в 1910 году), кроме наследников престола.

Фильмы 
 Инфант — украинский фильм 2006 года режиссёра Оксаны Байрак.

См. также 
 Инфанте